
Molekulska formula -{C10H16}- se može odnositi na:
 Adamantan
 Camfen
 Caren
 Limonen
 Mircen
 Okimen
 Felandren
 Pineni
 alfa-Pinen
 beta-Pinen
 Sabinen
 Sintin
 Terpinen
 Thujen
 Tvistan